Schiguljowo () ist ein russischer Ortsname:
 Schiguljowo, Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Tannenrode, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Schiguljowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Wittgirren, Kreis Pillkallen, 1938 bis 1946 Legen, Kreis Schloßberg, Ostpreußen